Het ATP-toernooi van Sydney 2016 (met de officiële naam Apia International Sydney) werd gespeeld van 11 tot en met 16 januari 2016. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.

Het enkelspel werd gewonnen door Viktor Troicki. Hij versloeg in de finale Grigor Dimitrov met 2-6, 6-1 en 7-6(7). Het dubbelspel werd gewonnen door Jamie Murray en Bruno Soares. Zij versloegen in de finale Rohan Bopanna en Florin Mergea met 6-3 en 7-6(6).

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2016 trok 49.508 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sydney
Outdoor ATP-toernooi van Sydney